13 kan henvise til:

 13 – År 13 e.v.t
 13 (tal) – tallet 13

Musik 
 13 (Six Feet Under-album) – et album med Six Feet Under
 13 (Blur-album) - et album med Blur fra 1999
 13 (Black Sabbath-album) – et album med Black Sabbath fra 2013
 13 (Suicidal Tendencies-album) – et album med Suicidal Tendencies fra 2013

Film 
 13 (film) – en dansk kortfilm fra 2011 instrueret af Malou Reymann.
 Tretten (eksperimentalfilm) − en dansk eksperimentalfilm
 Tretten (film) − en sovjetisk spillefilm